Adult Pop Songs (или Adult Pop Airplay, ранее известный как Hot Adult Top 40 Tracks или Adult Top 40) — один из хит-парадов Billboard, включающий 40 самых популярных песен в стиле поп, основанный на данных о ротации песен на радио. Данные основаны на предпочтениях взрослой аудитории (старше 25 лет) и исключают жанры хард-рок, тин-поп, танцевальную музыку, хип-хоп и adult contemporary. В 2016 году для составления чарта учитывались данные около 100 радиостанций.

История 
Зарождение хит-парада датируется концом 80-х, когда некоторые радиостанции решили сфокусироваться на аудитории в возрасте от 25 до 34 лет. В 1994 Adult Top 40 стал официальным чартом. Первый чарт Billboard Adult Top 40 начал тестироваться 7 октября 1995 года. Первым синглом, возглавившим его, стала песня «Kiss from a Rose» от певца Seal. Но официально первый чарт был опубликован в журнале Billboard лишь 16 марта 1996. Первым его возглавил (16 марта 1996) сингл «One Sweet Day» в исполнении Mariah Carey и группы Boyz II Men.

Чарт Adult Top 40 была сформирован после разделения хит-парад «Hot Adult Contemporary» в связи с появлением всё большего числа радиостанций Adult Top 40 в 1990-е годы. Эти станции проигрывали более широкий круг музыкантов (включая современный рок, танцевальную музыку и R&B) и давали более быстрый оборот песен по сравнению с традиционными радиостанциями современной музыки для взрослых.

Рекорды по числу хитов № 1 
По числу хитов на первом месте в чарте Adult Pop Songs за всю его более чем 25-летнюю историю лидируют:

Рекорды по числу хитов в Топ-10

Рекорды по числу недель на первом месте 
Наибольшее количество недель на первом месте (25) провела песня «Smooth» — дуэт Карлоса Сантаны и Роба Томаса.

25 недель
 «Smooth» — Santana при участии Роба Томаса (1999—2000)
23 недели
 «Wherever You Will Go» — The Calling (2001—2002)
18 недель
 «Unwell» — Matchbox Twenty (2003)
 «Photograph» — Nickelback (2005—2006)
17 недель
 «Iris» — Goo Goo Dolls (1998)
16 недель
 «Complicated» — Аврил Лавин (2002)
15 недель
 «Don't Speak» — No Doubt (1996—1997)
 «How to Save a Life» — The Fray (2006—2007)
14 недель
 «Torn» — Натали Имбрулья (1998)
 «Everything You Want» — Vertical Horizon (2000)
 «Drops of Jupiter (Tell Me)» — Train (2001)

Примечания

Ссылки 
 Текущий чарт Billboard Adult Pop Songs

Чарты Billboard